

Geografia

Germania

Comuni 
 Homberg – comune nel circondario di Kusel (Renania-Palatinato)
 Homberg – comune nel circondario del Westerwald (Renania-Palatinato)
 Homberg (Efze) – città nel distretto di Kassel (Assia)
 Homberg (Ohm) – città nel distretto di Gießen (Assia)

Quartieri 
 Homberg o Alt-Homberg – ex comune ora quartiere di Duisburg, città nel distretto di Düsseldorf (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Homberg-Meiersberg – ex comune ora quartiere di Ratingen, città nel distretto di Düsseldorf (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Homberg/Ruhrort/Baerl – distretto urbano di Duisburg, città nel distretto di Düsseldorf (Renania Settentrionale-Vestfalia)

 Homberg-Meiersberg – ex comune ora quartiere di Ratingen, città nel distretto di Düsseldorf (Renania Settentrionale-Vestfalia)

Svizzera 
 Homberg – comune nella regione dell'Oberland (Canton Berna)

Persone 
 Wilhelm Homberg (16521715) – chimico e medico olandese

Pagine correlate 
Hömberg – comune tedesco nel circondario del Reno-Lahn (Renania-Palatinato)